

Ґальонкі — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґальонкі — село в гміні Добришице Радомщанського повіту Лодзинського воєводства